Giovanni de Sanctis, född 1949 i San Martino sulla Marrucina, är en italiensk astronom.

Han var verksam vid observatoriet i Turin.

Minor Planet Center listar honom under namnet G. De Sanctis som upptäckare av 43 asteroider. De flesta tillsammans med den belgiske astronomen Henri Debehogne.

Asteroiden 3268 De Sanctis är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Giovanni de Sanctis

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Giovanni de Sanctis

Källor och referenser 

Italienska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1949
Levande personer
Personer från provinsen Chieti